VM i skak 2004 (FIDE) var en knockoutturnering, som sluttede med en finale mellem Rustam Kasimdzjanov fra Usbekistan og Michael Adams fra Storbritannien. Kasimdzjanov blev en noget overraskende FIDE-verdensmester i skak ved at vinde finalen efter 3 – 3 i de ordinære seks partier og 1½ – ½ i en omkamp på hurtigskak. 

Tilføjelsen (FIDE) i navnet henviser til, at der var to verdensmester-titler på dette tidspunkt, idet Vladimir Kramnik fra Rusland havde titlen "klassisk" verdensmester. 

Dette var det femte og sidste VM efter knockoutformat. Man startede med 128 spillere og spillede minimatcher på to partier i de første runder og endte med en finale over seks partier. Pga. det korte matchformat brugte man hurtigskak og lynskak som tiebreak ved uafgjort. 

Turneringen blev spillet mellem den 19. juni og 13. juli 2004 i Tripoli, Libyen.

Knockoutturneringstabel 
Kasimdzjanov og Adams' vej til 1/8 finalerne gik således:

Efterspil 
Det næste VM i skak under FIDE blev afviklet som en dobbeltrundet alle-mod-alle-turnering i 2005 med deltagelse af bl.a. de to finalister fra dette VM. Turneringsformatet blev fortsat i World Chess Cup.

VM-matcher i skak
Sport i 2004